Holetice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Holetice (Březno), Ortsteil von Březno u Chomutova, Okres Chomutov
 Holetice (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary